O torneio de Duplas do tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 seria disputado por seis duplas, mas apenas cinco participaram. Quatro nações foram representadas, mas oficialmente houve duas duplas gregas e três times mistos.

Medalhistas

Resultados

Referências 
  (Disponível digitalmente neste link)

Eventos do tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896